Theatrium steht für:

 Wilhelmstraßenfest, Straßenfest in Wiesbaden
 Theatrium, zentraler Veranstaltungssaal in Kreuzfahrtschiffen der Sphinx-Klasse und der Helios-Klasse
 theatrium – Junges Europäisches Theater in Menden (Sauerland), von Volker Fleige erdachtes Theaterprojekt